Rätsch oder Raetsch steht für:

 Rätsch, deutscher Name des rumänischen Dorfes Reciu

Rätsch oder Raetsch ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Raetsch (* 1936), deutsche Malerin
 Birgit Rätsch (* 1965), deutsche Journalistin und Fachbuchautorin
 Bruno Raetsch (* 1962), deutscher Bildhauer und Professor
 Christian Rätsch (1957–2022), deutscher Altamerikanist und Ethnopharmakologe
 Dorothee Rätsch (* 1940), deutsche Bildhauerin, Grafikerin und Architektin  in Passentin
 Erich Rätsch (1911–†), deutscher Schlosser und Mitglied der Volkskammer der DDR
 Karl Raetsch (1930–2004), deutscher Maler
 Karl Rätsch (* 1935), deutscher Bildhauer in Lychen
 Klaus Rätsch (* 1942), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Rolf Rätsch (1935–1995), deutscher Tischtennis-Spieler

Siehe auch:

 Ratsch
 Retsch
 Retzsch